Matthew James "Matt" Taylor (Chorley, 1982. január 30. –) angol labdarúgó, 2014 óta a Cheltenham Town hátvédje, korábban kapusként játszott.

Jegyzetek

További információk 

Team Bath profil

1982-ben született személyek
Angol labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Labdarúgókapusok
Az Everton labdarúgói
A Rossendale United labdarúgói
A Charlton Athletic labdarúgói
A Bradford City labdarúgói
A Colchester United labdarúgói
A Cheltenham Town labdarúgói
Élő személyek